Godlia (Oslo), een buurt in Oslo.
Godlia (metrostation), een station van de metro van Oslo.